Mesti (commune)
 Mesti (tribu)